Ерма может означать:
 Ерма — апостол от семидесяти;
 Ерма (река) — река в Сербии и Болгарии;
 Ерма-Река — село в Болгарии;
 Ерма-Елань — деревня в Башкортостане.
 Ерма (блюдо) — узбекский суп из баранины с пшеницей.

Ёрма - река в Красноярском крае (приток р. Агул)